La Serie C2 1978-1979 fu il primo campionato semi-professionistico di quarto livello di calcio disputato in Italia. La stagione iniziò il 1º ottobre 1978 e si concluse l'11 luglio 1979.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C1 1979-1980.
      Retrocesso in Serie D 1979-1980.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base alla differenza reti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Montevarchi, Cerretese, Carrarese, Imperia e Sangiovannese terminarono a pari punti il campionato. Per decidere la squadra da promuovere in Serie C1 si disputò un mini-torneo tra le cinque squadre con partite di sola andata. Al termine del mini-torneo la Cerretese decise di abbandonare gli spareggi; le altre quattro squadre giocarono delle semifinali, in gara unica, per poi disputare la finalissima che avrebbe decretato la squadra promossa.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Girone eliminatorio

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alle semifinali.

Note:
La Cerretese si ritira dagli spareggi-promozione dopo la prima serie di gare, conclusa con le squadre in situazione di parità.

Risultati

Semifinali

Finale

Statistiche

Primati Stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Sanremese (16)
 Minor numero di sconfitte: Cerretese e Sangiovannese (5)
 Migliore attacco: Cerretese (48 gol fatti)
 Miglior difesa: Sanremese (18 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Cerretese (+21)
 Maggior numero di pareggi: Cerretese e Sangiovannese (17)
 Minor numero di pareggi: Montecatini (10)
 Maggior numero di sconfitte: Viareggio e Olbia (17)
 Minor numero di vittorie: Olbia (5)
 Peggiore attacco: Olbia (20 gol fatti)
 Peggior difesa: Olbia (20 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Olbia (-32)

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C1 1979-1980.
      Retrocesso in Serie D 1979-1980.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base alla differenza reti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Conegliano, Legnano e Pro Vercelli terminarono a pari punti il campionato. Il Conegliano ottenne la salvezza per la miglior differenza reti rispetto alle altre due contendenti. Legnano e Pro Vercelli avendo la stessa differenza reti disputarono uno spareggio salvezza.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio retrocessione

Statistiche

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Pergocrema e Sant'Angelo (15)
Minor numero di sconfitte: Pergocrema (2)
Migliore attacco: Pergocrema (52 gol fatti)
Miglior difesa: Pavia (25 gol subiti)
Miglior differenza reti: Pergocrema (+22)
Maggior numero di pareggi: Seregno (18)
Minor numero di pareggi: Audace San Michele (6)
Maggior numero di sconfitte: Audace San Michele (26)
Minor numero di vittorie: Audace San Michele (2)
Peggiore attacco: Audace San Michele (16 gol fatti)
Peggior difesa: Audace San Michele (81 gol subiti)
Peggior differenza reti: Audace San Michele (-65)

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C1 1979-1980.
      Retrocesso in Serie D 1979-1980.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base alla differenza reti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Avezzano poi ripescata in Serie C2 1979-1980 per l'esclusione del Gallipoli.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Primati Stagionali 
Maggior numero di vittorie: Fano (19)
Minor numero di sconfitte: Fano (4)
Migliore attacco: Fano (59 gol fatti)
Miglior difesa: Fano e Civitanovese (24 gol subiti)
Miglior differenza reti: Fano (+35)
Maggior numero di pareggi: Vis Pesaro (19)
Minor numero di pareggi: Calcio Pro Vasto (8)
Maggior numero di sconfitte: Pro Vasto (16)
Minor numero di vittorie: Banco di Roma (7)
Peggiore attacco: Avezzano (25 gol fatti)
Peggior difesa: Riccione (42 gol subiti)
Peggior differenza reti: Avezzano (-15)

Girone D

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C1 1979-1980.
      Retrocesso in Serie D 1979-1980.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base alla differenza reti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Il Sorrento ha scontato 10 punti di penalizzazione.
Sorrento, Nuova Igea e Ragusa terminarono a pari punti il campionato. Il Ragusa venne retrocessa per la peggior differenza reti nei confronti delle altre due contendenti.
Ragusa poi ripescata in Serie C2 1979-1980.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Primati Stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Siracusa (16)
 Minor numero di sconfitte: Rende (5)
 Migliore attacco: Siracusa (46 gol fatti)
 Miglior difesa: Alcamo (21 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Siracusa (+17)
 Maggior numero di pareggi: Palmese (15)
 Minor numero di pareggi: Cassino (7)
 Maggior numero di sconfitte: Crotone (17)
 Minor numero di vittorie: Trapani (6)
 Peggiore attacco: Trapani (16 gol fatti)
 Peggior difesa: Crotone (53 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Crotone (-22)

Note 

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
1978